Ferrari 208 est le nom de plusieurs modèles automobiles du constructeur italien Ferrari, produits entre 1975 et 1986. Il s'agit dans tous les cas de déclinaisons spéciales pour l'Italie de la 308 GTB/GTS et GT4.

Modèles

Ferrari 308 GT4 

La Ferrari 208 GT4, sortie en 1975, est directement dérivée de la Ferrari 308 GT4, avec laquelle elle partage tout sauf son moteur et quelques détails cosmétiques.

Ferrari 208 GTB/GTS 

Les Ferrari 208 sont les variantes fiscales de la Ferrari 308, commercialisées à partir de 1980. Comme la 308, elles sont disponibles en coupé GTB ou avec toit targa GTS.
Elles évoluent en 1982 par l'ajout d'un turbocompresseur, technologie utilisée en F1, et deviennent 208 GTB/GTS Turbo.

Notes et références

Voir aussi 
 Ferrari GTB Turbo.

Articles connexes 
 Liste des modèles automobiles Ferrari

Liens externes 
  Le site officiel de Ferrari

208